La I liga 1984-1985 è stata la 51ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Play-out 

Verdetti:  e  retrocesse in II liga

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Dariusz Zelig,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1984
Pallacanestro nel 1985
1984-1985